FIFA Street 3 — видеоигра, разработанная для PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo DS. Это третья игра в серии FIFA Street. Игра была специально разработана для консолей седьмого поколения и была выпущена в 2008 году по всему миру.

В игре используется тот же движок, что и в NBA Street Homecourt. В остальном же, механика FIFA Street 3 радикальным образом не изменится — та же FIFA 08, только более приукрашенная и снабженная совсем необязательными навыками. На обложке игры изображены бразильский футболист Роналдиньо, английский футболист Питер Крауч и итальянский футболист Дженнаро Гаттузо.

Демоверсия игры была выпущена 20 января 2008 года на Xbox Live и на PlayStation Store.

Особенности 

 В игру включены более 250 игроков планеты из 18 ведущих команд, а также дополнительные бонусы в течение всей игры.
 Специализации игроков: игроки разных специализаций — Trickster, Enforcer, Playmaker и Finisher — обладают своим стилем игры и набором движений.
 Game Breaker: заполняется специальный индикатор, чтобы активировать скрытый потенциал игроков.
 Улучшенный ИИ: в FIFA Street 3 улучшено взаимодействие игроков на поле.
 Новый режим Street Challenge: необходимо принимать участие в различных турнирах, чтобы получить доступ к новым командам и игрокам, которыми можно играть в индивидуальном режиме и через Интернет.
 Новый режим Head To Head: игра с товарищем.
 Интернет-режим Playground Picks: создание команды из лучших игроков.
 Интернет-режим World Challenge: выступление за сборную страны в интернете. Результат каждой игры учитывается, так как соперники стремятся победить в турнире World Challenge, в котором принимают участие до 18 команд.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Компьютерные игры 2008 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Nintendo DS
FIFA Street (серия игр)
Симуляторы футбола